Скакальная — топоним в России.
 реки
 Скакальная — приток Искитима, протекает в Кемеровской области, по Юргинскому району.
 Скакальная — приток Кандерепа, Болотнинский район, Новосибирская область. Координаты 55.816915, 84.506800
 Скакальная — река, впадающая в Порос у деревни Старый Посос, Мошковский район, Новосибирская область. Координаты 55.435733, 83.474546
 Скакальная — приток Кана, Сухобузимский район, Красноярский край. Координаты 56.490753, 93.931754.
 ойконим
 Скакальная — деревня в Тасеевском районе Красноярского края в составе Веселовского сельсовета.